Brush Creek Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Brush Creek Township du comté de Washington.

Minnesota 
  du comté de Faribault.

Missouri 
 Brush Creek Township du comté de Gasconade.
 Brush Creek Township du comté de Wright.

Ohio 
 Brush Creek Township du comté d'Adams.
  du comté de Jefferson.
  du comté de Muskingum.
  du comté de Scioto.

Pennsylvanie 
 Brush Creek Township du comté de Fulton.

Homonymie de townships